«Разлучённые» — советский музыкальный кукольный мультипликационный фильм по мотивам повести Юрия Олеши «Три Толстяка».

В мультфильме звучат песни на стихи Давида Самойлова. Песни исполняют Михаил Боярский, Наталья Овчарова, Алиса Фрейндлих, Сергей Анашкин.

Реплик персонажей как таковых нет, только музыкальные темы. Имена героев, за исключением Суок и Тутти, также не упоминаются, хотя из персонажей явно присутствуют Толстяки, Туб, Август, Тибул, Просперо, Гаспар Арнери и тётушка Ганимед.

Мультфильм снят в достаточно мрачной гротескной манере и, возможно, рассчитан скорее на взрослого зрителя, имеющего определённый культурный багаж. Три Толстяка, гвардейцы, придворные, в отличие от книги Олеши, представлены скорее зловещими, чем сатирическими образами. В мультфильме можно заметить немало художественных аллюзий: так, пугающий эпизод с железными игрушками явно отсылает к картине «Ночной кошмар» Генри Фюзели (или, возможно, одноимённой картине Николая Абильдгора), а также к некоторым персонажам полотен Босха и Питера Брейгеля-старшего. 

В этой постановке акценты сюжета смещены: при сохранении исходной канвы внимание уделяется в основном разлучённым с раннего детства Суок и её брату Тутти.

Сюжет 
Три Толстяка приказывают гвардейцу похитить из хижины бедняка двух детей — Суок и Тутти. Тутти помещают во дворец, чтобы сделать наследником престола, а учёный Туб под давлением Толстяков делает похожую на Суок куклу, которая должна заменить мальчику сестру. После этого Толстяки отдают распоряжение сбросить девочку со скалы, но клоун Август и канатоходец Тибул убивают гвардейца и принимают Суок в свою труппу.

В то время, как Суок постигает азы циркового мастерства, Тутти под надзором похожего на скелет Камердинера томится в мрачном дворце Толстяков, окружённый пугающими живыми игрушками из железа. Единственным его утешением является чудесная кукла. Под влиянием мальчика игрушки становятся «добрее». Узнав, что «с принцем играют не в нашем духе», Толстяки угрожают уничтожить их.

Суок с цирковой труппой вновь оказывается в городе Толстяков. Во время представления циркачи открыто насмехаются над местной знатью. Когда стража пытается арестовать артистов, им на помощь приходит толпа. Во время беспорядков Тибулу удается скрыться в доме доктора Гаспара. Гвардейцы хватают одного из зачинщиков восстания — оружейника Просперо. Пуля, выпущенная одним из гвардейцев, разбивает окно дворца и попадает в куклу наследника.

Толстяки отдают Гаспару приказ немедленно починить куклу. Тибул и Гаспар решают воспользоваться случаем, и вместо куклы отправить во дворец настоящую Суок, чтобы она выкрала хранящийся у наследника ключ от темницы и освободила оружейника. План удаётся, но Суок хватают.

Толстяки распоряжаются «найти, раскрыть всех к делу причастных, схватить, усыпить и всех предать казни». Гвардейцы нападают на фургончик артистов и пытаются расправиться с Августом, но ему на помощь приходит Тибул. Одолев гвардейцев, артисты переодеваются в их доспехи и проникают во дворец как раз в тот момент, когда Камердинер тащит Суок на казнь. Освободив девочку, они подсовывают палачу куклу, которая разваливается на части в его руках.

В это время оружейник Просперо поднимает восстание. Вся знать, включая Толстяков, превращается в изуродованных животных или их скелеты, а железные игрушки наследника — в живых детей. Воссоединившиеся Суок и Тутти вместе уезжают на фургончике бродячих артистов.

Создатели 
 Автор сценария и режиссёр: Николай Серебряков
 Художник-постановщик: Алина Спешнева
 Художник: И. Доброницкая
 Операторы: Александр Виханский, Сергей Хлебников, Владимир Венедиктов
 Композитор: Геннадий Гладков
 Песни на стихи: Давида Самойлова 
 Поют: Михаил Боярский, Наталья Овчарова, Алиса Фрейндлих, Сергей Анашкин
 Мультипликаторы: Наталия Дабижа, Лидия Маятникова, Ирина Собинова-Кассиль, Наталья Тимофеева
 Звукооператор: Юрий Рабинович
 Монтажёр: Галина Филатова
 Редактор: Наталья Абрамова
 Куклы и декорации изготовили: В. Птицын, М. Шмулевич, Олег Масаинов, Павел Гусев, Михаил Колтунов, Александр Ширчков, Александр Горбачёв, Семён Этлис
 Директор картины: Г. Ковров

Награды 
 1981 — XIV Всесоюзный кинофестиваль в Вильнюсе — Первая премия по разделу мультфильмов присуждена м/ф «Разлучённые»

Издания 
В 1990-е годы на аудиокассетах изданием «Twic Lyrec» была выпущена аудиосказка по одноимённому мультфильму с текстами Александра Пожарова и Евгения Кондратьева.

Отличия от книги 
Мультфильм серьёзно отличается от романа Юрия Олеши — как общим настроем и расстановкой акцентов, так и сюжетно.
 В романе часть гвардейцев переходит на сторону революции; в мультфильме гвардейцы представлены в виде безликих железных истуканов, слепо подчиняющихся любым приказам Толстяков.
 В мультфильме не показана участь Туба (однако, по словам «Мастер уходит» в песне можно предположить, что он умирает); также Толстяки не пытаются заставить его сделать наследнику железное сердце. Тем не менее, «Разлучённые» — единственная экранизация, в которой вообще присутствует этот персонаж.
 В книге труппой руководит дядюшка Бризак (причём в повести он вообще не появляется), а не Август.
 Отсутствуют такие персонажи, как Раздватрис, силач Лапитуп, голубоглазый гвардеец и продавец шаров.
 В мультфильме Суок должны были убить по приказу Толстяков; в романе гвардейцы сами отдали её бродячим артистам в обмен на говорящего попугая.
 В книге куклу Тутти ломают гвардейцы, перешедшие на сторону мятежников; в мультфильме же кукла погибла, так как в неё попала пуля, которую гвардеец хотел пустить в оружейника Просперо.
 В мультфильме Суок и Тутти имеют смутные воспоминания о своём детстве и, очевидно, знают о своём родстве. В романе Туб передаёт Суок дощечку с записями, откуда она и узнаёт обо всём. Хотя при демонстрации Тутти Суок под видом куклы, Суок поёт песенку, где есть слова «Не забудь своей сестрички имя нежное Суок».
 В мультфильме кукла изначально может разговаривать. В романе доктор Гаспар, выдавая Суок за куклу, сообщает, что не только починил куклу, но и сделал её говорящей.
 В мультфильме Тибул проникает к Гаспару, когда тот пытается починить куклу, и у него сразу же возникает план подменить её настоящей Суок. В романе Гаспар получает куклу уже после того, как помог Тибулу скрыться. Отчаявшись починить её, он отправляется во дворец, но теряет её по дороге и во время поисков набредает на фургон артистов, где и знакомится с Суок, после чего Тибулу приходит в голову замысел о подмене.
 В романе Тутти — добрый, но избалованный и капризный ребёнок; в мультфильме он тих и замкнут, что объясняется мрачными условиями, в которых он живёт.
 В романе Суок должны были казнить, бросив на съедение диким зверям, в мультфильме — обезглавить.
 В романе Толстяков арестовывают и сажают в клетку; в фильме они превращаются в три иссохшие рыбины, а потом и вовсе исчезают.
 В книге отсутствует линия с железными игрушками.

См. также 
 Три Толстяка
 Три толстяка (мультфильм)
 Три толстяка (фильм)

О мультфильме 
Наиболее заметный и запомнившийся фильм — «Разлучённые», фантазия по мотивам сказки Юрия Олеши «Три толстяка». Социальные мотивы по сравнению с книгой в ленте приглушены, добро и зло — более абстрактны. Главным становится противостояние живого и неживого, свободы и несвободы, при этом одни куклы выступают в роли живых персонажей, другие — в роли собственно кукол, третьи — толстяки и придворные — ближе всего к бездушным механизмам. И стоит сказать, что на «Разлучённых» работала замечательная команда, в том числе команда операторов. Использовались разнообразные способы съёмки, чаще применяющиеся в игровом кино, было разработано сложное освещение. И, конечно, огромная, неоценимая заслуга в том, что фильм получился таким, каким получился, принадлежит аниматорам Наталье Дабиже, Лидии Маятниковой, Ирине Собиновой-Кассиль, Наталье Тимофеевой. Некоторые жесты кукол остались в памяти зрителей на десятилетия.

Примечания

Ссылки 
 «Разлучённые» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Страница мультфильма на официальном сайте Михаила Боярского
 

Кукольные мультфильмы СССР 1980 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Николая Серебрякова
Мультфильмы по произведениям Юрия Олеши
Три толстяка